De Europese kampioenschappen mountainbike 2002 waren de twaalfde editie van de Europese titelstrijd, en werden gehouden in Zürich, Zwitserland, van vrijdag 1 augustus tot en met zondag 3 augustus 2002. De junioren kwamen op de tweede dag in actie op het onderdeel cross country, de senioren op de derde en laatste dag, eveneens op het onderdeel cross country. Het toernooi begon met de teamestafette, een onderdeel dat voor het eerst op het programma stond bij de Europese kampioenschappen mountainbike.

Junioren

Mannen (U21)
zaterdag 2 augustus

Vrouwen (U21)
zaterdag 2 augustus

Beloften

Mannen (U23)
zaterdag 2 augustus

Senioren

Mannen
zondag 3 augustus

Vrouwen
zondag 3 augustus

Teamestafette
vrijdag 1 augustus

Medaillespiegel 

2002
Mountainbike in 2002
Wielerwedstrijd in Zwitserland
Sportevenement in Zürich
Mountainbike